Mountain Justice – film del 1915 diretto da Joseph De Grasse
 Mountain Justice – film del 1930 diretto da Harry Joe Brown
 Mountain Justice – film del 1937 diretto da Michael Curtiz